Lourenço Marques (explorador), explorador portuguès del , que va explorar la badia Delagoa el 1544. Va donar nom a aquesta badia al  i a la ciutat de Lourenço Marques (segles XIX i XX).
 Lourenço Marques (ciutat), antic nom de la ciutat de Maputo, capital de Moçambic, que va portar entre 1875 i 1976.
 Districte de Lourenço Marques, districte de la colònia de Moçambic que va existir entre 1877 i 1975, amb capital a la ciutat de Lourenço Marques.
 Província de Lourenço Marques, efímera província de Moçambic que va existir entre el 18 de gener de 1975, quan el districte del mateix nom fou elevat a província, i el 3 de febrer de 1976, quan el nom de la província fou canviat a província de Maputo.
 Badia de Lourenço Marques, nom de la badia Delagoa imposat pel rei Joan III de Portugal (1521-1557) en honor del comerciant i explorador Lourenço Marques, que no va prosperar.